Roger Federer era il detentore del titolo da due anni, ma è stato eliminato al quarto turno da Stefanos Tsitsipas.

Questa è stata la prima edizione degli Australian Open a contemplare il tie-break nel set decisivo (l'eventuale quinto). Tuttavia, anziché arrivare a sette, come di norma accade negli altri set, in quello decisivo la vittoria è assegnata al primo giocatore che arriva a dieci punti, avendo un margine di almeno due punti sull'avversario.

Novak Đoković ha vinto il suo settimo titolo sconfiggendo Rafael Nadal in finale con il punteggio di 6–3, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (finale)
  Roger Federer (quarto turno)
  Alexander Zverev (quarto turno) 
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Marin Čilić (quarto turno)
  Dominic Thiem (secondo turno, ritirato)
  Kei Nishikori (quarti di finale, ritirato)
  John Isner (primo turno)
  Karen Khachanov (terzo turno)
  Borna Ćorić (quarto turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Kyle Edmund (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Daniil Medvedev (quarto turno)
  Milos Raonic (quarti di finale)

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Diego Schwartzman (terzo turno)
  Nikoloz Basilashvili (terzo turno)
  Grigor Dimitrov (quarto turno)
  David Goffin (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (quarto turno)
  Chung Hyeon (secondo turno)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Alex De Minaur (terzo turno)
  Lucas Pouille (semifinale)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Steve Johnson (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

Qualificati 

  Tatsuma Itō (primo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Daniel Evans (secondo turno)
  Henri Laaksonen (secondo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Gleb Sakharov (primo turno)
  Stefano Travaglia (secondo turno)

  Rudolf Molleker (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno, ritirato)
  Lloyd Harris (primo turno)
  Luca Vanni (primo turno)
  Mitchell Krueger (primo turno)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Kamil Majchrzak (primo turno, ritirato)
  Miomir Kecmanović (primo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (terzo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Jason Kubler (primo turno)
  Li Zhe (primo turno)

  Marc Polmans (primo turno)
  Alexei Popyrin (terzo turno)
  Jack Sock (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2019